Padilha es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Alexandre Padilha (1971-), también conocido como Alexandre Rocha Santos Padilha, médico de enfermedades infecciosas, y político brasileño.
 José Padilha (1967-), también conocido como José Bastos Padilha Neto, director de cine, documentarista, y productor cinematográfico brasileño.
 Marcos Danilo Padilha (1985-2016), también conocido simplemente como Danilo, futbolista brasileño, que jugaba como portero en el Chapecoense de la Serie A de Brasil.